Рютте — фамилия. Известные носители:
 Рютте, Марк (род. 1967) — нидерландский политик, премьер-министр Нидерландов с 14 октября 2010.
 Рютте, Франс (1896—1929) — нидерландский футболист.